Calabria kan syfta på:

 Calabria – italienska namnet på en region i södra Italien, se Kalabrien
 Apulia et Calabria – en region i Augustus regionsindelning av Apenninska halvön 7 f.Kr. (motsvarar inte dagens Kalabrien)
 Calabria (geologi) – en geologisk tidsålder som började för cirka 1,8 miljoner år sedan
 S/S Calabria – ett ångdrivet lastfartyg byggt 1916 i Oskarshamn